Еськино — топоним в России:

 Еськино — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Еськино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Еськино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Еськино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Еськино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Еськино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Еськино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Еськино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Еськино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Еськино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Еськино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Еськино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Малое Еськино — деревня в Зарайском районе Московской области.